Katerveerbrug I: Oude IJsselbrug in de Zuiderzeestraat te Zwolle
Katerveerbrug II: Nieuwe IJsselbrug in de A28 te Zwolle